Włodzimierz II Wsiewołodowicz Monomach
 Włodzimierz Wsiewołodowicz (ok. 1125–1141)
 Włodzimierz Wsiewołodowicz (1192–1227)